Jan IV – chalcedoński patriarcha Aleksandrii w latach 569–579
 Jan IV – patriarcha Jerozolimy, sprawował urząd w latach 575–594
 Jan IV Postnik – patriarcha Konstantynopola w latach 582–595
 Jan IV – papież w latach 640–642
 Jan IV – patriarcha Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego 776–799
 Jan IV – chalcedoński patriarcha Antiochii w latach 797–810
 Jan IV (?-1166) – metropolita kijowski w latach 1164–1166
 Jan IV Laskarys – cesarz bizantyjski 1258–1261
 Jan IV – margrabia Brandenburgii 1304–1305
 Jan IV z Kępy – biskup poznański w latach 1335–1346
 Jan IV - duchowny katolicki kościoła maronickiego, w latach 1339-1357 patriarcha tego kościoła
 Jan IV – książę Meklemburgii-Schwerin 1384–1422
 Jan IV oświęcimski – książę oświęcimski 1445–1456
 Jan IV – książę Bawarii w latach 1460–1463
 Jan IV Szczęśliwy – król Portugalii w latach 1640–1656
 Jan IV Kassa – cesarz Etiopii 1872–1889

Miano Jana IV bywa używane (zależnie od przyjętej numeracji) w odniesieniu do dwóch władców Księstwa Bretanii: ojca i syna.